Wereldkampioenschap handbal vrouwen 1995
 Wereldkampioenschap handbal mannen 1995